El Torneig de Hua Hin 2020, també anomenat GSB Thailand Open 2020, és un esdeveniment tennístic disputat sobre pista dura que pertany als International Tournaments del circuit WTA. La segona edició del torneig es va celebrar entre el 10 i el 16 de febrer de 2020 al True Arena de Hua Hin (Tailàndia).

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial 
 
 

2020
WTA Tour 2020